Новоживотов () — село в Оратовском районе Винницкой области с населением 960 (на 2021 г.). Прежние названия: местечко Животов, деревня Старый Животов. Недалеко также находится село Животовка.

Через село протекают речки Роська, Пикалка, Жива и Живка.

Впервые упоминается в 1648—1649 годах в связи с выделением Животовского полка как административно-территориальной и войсковой единицы Правобережной Украины.

Известные уроженцы и жители 
 Гуцало, Евгений Филиппович
 Любченко, Аркадий Афанасьевич
 Пинчик, Пьер

Примечания

Ссылки 
 
 Новоживотов на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Оратовского района